Мастер Бусико, или Мастер маршала Бусико — анонимный французский или фламандский художник, работавший с 1405 по 1420 год в Париже. Своё имя получил в честь , который он иллюстрировал в 1410—1415 годах.

Своим интересом к изображению природы и новаторскими приёмами иллюстрирования Мастер Бусико предвосхищает творчество таких художников, как Ян ван Эйк и Жан Фуке. Есть попытки идентифицировать его с фламандским художником, миниатюристом и архитектором Жаком Куне, который работал с 1398 по 1404 год в Париже и Милане. Мастер Бусико несколько раз работал совместно с Мастером Бедфорда над иллюминированием рукописей.

Литература 
 Gabriele Bartz: Der Boucicaut-Meister. Ein unbekanntes Stundenbuch. Antiquariat Tenschert, Rotthalmünster 1999 (Kataloge; 42).
 Albert Chatelet: Les heures du Maréchal de Boucicaut. In: Monuments et mémoires, Bd. 74 (1995), S. 45-76.
 Inès Villela-Petit: Le bréviaire de Chateauroux. Somogy, Paris 2003, ISBN 2-85056-696-9.

Ссылки 
 Мастер Бусико на официальном сайте Музея Гетти

Анонимные художники
Художники-иллюминаторы
Художники Франции XV века